Узя́н — башкирський топонім, що може означати:
 Узян — альтернативну назву двох річок у Башкортостані:
 Північного Узяну — верхньої притоки Білої;
 Південного Узяну — нижньої притоки Білої;
 Узян — село в Бєлорєцькому районі Башкортостану.

Див. також 
 Узянбаш
 Узянська сільська рада